Hipàs d'Esparta, escriptor lacedemoni 
 Hipàs de Metapont, filòsof grec